Rača (doorverwijspagina)
Râca, gemeente in Roemenië